Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

MaliVai Washington ha battuto in finale Claudio Mezzadri 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Aaron Krickstein (quarti)
  David Wheaton (primo turno)
  Derrick Rostagno (secondo turno)
  MaliVai Washington (campione)

 Jaime Yzaga (primo turno) 
 Franco Davín (quarti) 
 Bryan Shelton (primo turno) 
 Francisco Roig (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1992
ATP Tour 1992